Az It's a Wonderful Life lehetséges jelentései:
Zene
 It’s a Wonderful Life (album) – Sparklehorse-stúdióalbum
 It’s a Wonderful Life (EP) – Fishbone-középlemez

Játékok
 Tomoyo After:It’s a Wonderful Life – japán visual novel

Film és TV
 Az élet csodaszép – Frank Capra drámája
 It’s a Wonderful Life (film, 1994) – hongkongi film Leslie Cheung szereplésével
 It’s a Wonderful Life (film, 2007) – hongkongi film Ronald Cheng rendezésében
 Franz Kafka’s It's a Wonderful Life – rövidfilm
 It’s a Wonderful Life (sorozat) – szingapúri tévésorozat